Пе́тер Гу́лачи (; ) — венгерский футболист, вратарь «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии.

Клубная карьера 
Как и двое других венгров в «Ливерпуле», Андраш Шимон и Кристиан Немет, Гулачи был приобретён у МТК. Летом 2007 года он был взят в аренду с опцией преимущества при покупке, которой «Ливерпуль» воспользовался через год. За все время пребывания в стане «красных» за основную команду сыграть Гулачи так и не довелось, все время он провёл в составе дублирующей команды либо в очередной аренде. Зимой 2009 года Гулачи, арендованный «Херефордом», отправился в Первую лигу Англии, где сыграл большинство матчей второго круга. В апреле 2010 года был арендован другим представителем Первой лиги — «Транмир Роверс». Перед началом сезона 2011/12, так же на правах аренды, присоединился к «Халл Сити» из Чемпионшипа. По окончании контракта с «Ливерпулем» в июне 2013 года свободным агентом перешёл в «Ред Булл» из Зальцбурга, где сразу занял место основного голкипера. По окончании сезона 2013/14 был признан лучшим вратарем австрийской Бундеслиги. Отыграв в команде ещё один сезон, перешёл в «РБ Лейпциг».

Карьера в сборной 
Гулачи выступал за сборные Венгрии нескольких возрастов. В мае 2008 года был вызван в первую сборную на матч с Хорватией, но остался на скамье запасных. В июле того же года был основным голкипером сборной до 19 лет на чемпионате Европы, где Венгрия дошла до полуфинала, уступив дорогу в финал итальянцам. Дебют за основную сборную Венгрии состоялся в товарищеском матче в 2014 году против сборной Дании, игра закончилась вничью 2:2.

Был включен в заявку сборной Венгрии на Чемпионат Европы 2016 года в качестве запасного вратаря. После ухода из сборной Габора Кирая Гулачи стал основным вратарём национальной команды.

Достижения 
 «Ред Булл» (Зальцбург)
 Чемпион Австрии (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Австрии (2): 2013/14, 2014/15

 Венгрия (до 20)
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль игрока на LFCHistory.net
 Профиль игрока на Liverbird.ru

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Херефорд Юнайтед»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «РБ Лейпциг II»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»